Медаль «За военное ранение» () — французская медаль, предназначенная для награждения всех категорий военнослужащих, получившим ранение или инвалидность в результате боевых действий.

Награда в нынешнем виде существует с 17 августа 2016 года. До этого впервые была учреждена 11 декабря 1916 года в виде небольшой эмалевой красной звезды, которую в дальнейшем следовало крепить к ленте за войну 1914-1918 годов, либо к ленте медали за соответствующую кампанию, во время которой было получено ранение. Существовало множество неофициальных вариантов награды, а впоследствии появилась столь же неофициальная медаль, которую лишь в XXI веке сменила официально учреждённая.

Критерии награждения 
Медалью могут быть награждены военнослужащие Вооружённых сил Франции, получившие физическую или психическую травму как во время исполнения ими служебных обязанностей, так и пребывавшие на тот момент в плену. По факту ранения подтверждённого медицинской службой вооружённых сил выдаётся официальный документ, заверенный Министром обороны.

Кроме того, как указано в ст. 4 соответствующего закона, лица, имевшие право на ношение данной награды как депортированные и/или интернированные участники Сопротивления (ст. 2. закона 1952 года), могут продолжать носить её.

Официальная церемония награждения не предусматривается.

Описание награды 
Медаль из позолоченной бронзы представляет собой эмалевую пятиконечную красную звезду в обрамлении венка из лавровых (слева) и дубовых листьев (справа). В верхней части расположено кольцо, посредством которого медаль крепится к шёлковой муаровой ленте.

Лента медали шириной 35 мм и высотой 10 мм (для колодки) и 50 мм для самой медали. Цвета ленты: в середине красная вертикальная полоса шириной 3 мм, затем, по обе стороны от неё последовательно расположены вертикальные полосы: белая — 1 мм, жёлтая 3 мм, белая 1 мм, синяя 4 мм, белая 2 мм, синяя 5 мм, и, наконец, белая 1 мм.

Последующие ранения отмечаются прикрепляемыми к ленте дополнительными красными эмалевыми звёздочками.

Известные награждённые 

 сержант Андре Мажино (впоследствии военный министр)
 Пьер Бийот (генерал)
 майор Эли Денуа де Сен Марк
 Рауль Салан (генерал)
 Андре Жирар (участник Сопротивления)
 Эдгар де Лармина (генерал)
 Джон Фримен "Джек" Хейси (капитан Иностранного Легиона)
 Пьер Клостерман (ас французских ВВС)
 сержант Эжен Бюллар

См. также 
 Знак отличия «За военное ранение» (для гражданских) 
 Список наград за ранение
 Знак ранения
 Нагрудный знак «За ранение»
 Пурпурное сердце

Примечания

Ссылки 
 Military Wounded Insignia on France Phaléristique

Медали Франции
Военные медали
Награды за ранение
Появились в 2016 году во Франции